Den man elsker har flere betydninger:
 Den man elsker (film) - danske film af Christian Braad Thomsen
 Den man elsker (film fra 2008) - svensk film fra 2008 af Åke Sandgren
 Den man elsker (roman) roman fra 2009 af Therese Philipsen.